Ржа́вец — село в Прохоровском районе Белгородской области, Россия. Административный центр Ржавецкого сельского поселения. Граничит с Яковлевским районом.

Население 

В селе родился Герой Советского Союза Андрей Лужецкий.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельского поселения

Населённые пункты Прохоровского района